Le Cruet steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Eustache im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sales im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Forclaz im Département Haute-Savoie, Frankreich